Colding er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 August Colding (1874–1941) – dansk arkitekt
 Jimmy Colding (født 1969) – dansk sanger og skuespiller
 Johan Georg Frederik Colding (1833–1907) – dansk officer og politiker
 Johan Peter Colding (1773–1858) – dansk ballonflyver
 L.A. Colding (1815–1888) – dansk ingeniør og fysiker
 Søren Colding (født 1972) – dansk fodboldspiller
 Aage Colding (1869–1921) – dansk skuespiller
 Jens Christian Colding (1805-1883) - dansk læge og medlem af den grundlovgivende forsamling.

Efternavne